Il termine romanzo nero può riferirsi a due differenti generi letterari:
 Romanzo nero – termine equivalente a romanzo noir, un sottogenere del poliziesco
 Romanzo nero – spesso avvicinato al romanzo gotico, genere letterario sviluppatosi dalla seconda metà del XVIII secolo